El Premi Booker rus,  Russki Búker, és un premi literari rus modelat a partir del Premi Booker. Va ser inaugurat pel president executiu anglès Sir Michael Harris Caine el 1992. El primer premi literari del país, es concedeix a la millor obra de ficció escrita en llengua russa cada any, segons la decisió d'un jurat, independentment de la ciutadania de l'escriptor. Des del 2012, el president del Comitè del Premi Booker rus és el periodista britànic George Walden. El comitè estableix les regles de la competició i convida els membres del jurat, la composició de la qual canvia cada any. El Booker rus és el primer premi literari no governamental rus des de la Revolució del 1917 al país.

El jurat es reuneix tres vegades. La primera vegada es defineix una "llista llarga". En tot cas, no hi ha més de 24 obres de totes les persones admeses a la competició. El jurat pren una decisió sobre una base formal: aquest treball compleix els termes de publicació i gènere, és a dir, és una novel·la?

A la segona reunió, el jurat determina una llista de sis finalistes, cadascun dels quals rep 150.000 rubles. D'aquests, a la darrera reunió del jurat, que se celebrar immediatament abans de la cerimònia de lliurament de premis, tria el nom del guanyador, que s'anunciarà en un sopar de gala. El guardonat rep un premi en metàl·lic, que actualment és de 1.500.000 rubles.

El premi ha estat patrocinat per grans companyies russes i internacionals: entre 1992 i 1996, el Booker va ser patrocinat per la companyia comercial britànica Booker plc.De 1997 a 2001 va ser patrocinat per la companyia internacional UDV (United Distillers and Vintners), de la qual participa la Fundació Piotr Smirnov. Durant aquest període, el premi es va conèixer com a "Smirnoff-Booker".

El 2002, l'organització pública regional "Rússia oberta",  Otkrítaia Rossia, creada el desembre de 2001 pels accionistes de la companyia petroliera Iukos i un grup de persones, es va convertir en el patrocinador principal de Premi Booker Rus i, per tant, del 2002 al 2005 es va anomenar "Booker - Otkrítaia Rossia".

Des del 2005, el premi fou finançat com a part del programa solidari de BP El premi es va incrementar de 15 a 20 mil dòlars per al guanyador de la competició; els cinc finalistes restants van rebre mil dòlars. El 2011, la Rossísskaia Korporàtsia Sredstv Sviazi, va ser el patró del premi.

Des del 2012 i durant els següents cinc anys, el banc Globeks,integrat a Vneixekonombank, empresa de propietat estatal, es va convertir en el patrocinador del Premi Booker rus.

El 2017, la companyia de pel·lícules "Fetíssov Il·liuzion", del productor i empresari Gleb Fetíssov, es va convertir en el sisè patrocinador en la història del premi.

Des de la primavera del 2018, hi va haver una recerca infructuosa de patrocinadors. Per aquest motiu, el premi no es va concedir el 2018.

Guanyadors i finalistes

Dècada del 1990 
  *   Guanyadors

Dècada del 2000 
  *   Guanyadors

Dècada del 2010 
  *   Guanyadors

Referències 

bookerrus